Маркуши — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Маркуши — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Маркуши — деревня в Островском районе Костромской области.
 Маркуши — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Украина 
 Маркуши — село в Бердичевском районе Житомирской области
 Маркуши — село в Хмельницком районе Винницкой области